Rol-Tanguy ist der Familienname folgender Personen:

 Cécile Rol-Tanguy (1919–2020), französische Résistancekämpferin

 Henri Rol-Tanguy (1908–2002), französischer Résistancekämpfer